Jäde ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Jäde (1813–1890), deutscher Maler und Zeichner
 Gustav Jäde (1850–1913), Kaufmann, Mitglied der Lübecker Bürgerschaft und Gründer zweier Stiftungen
 Heinrich Jäde (1815–1873), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Jade (Begriffsklärung)